Niemcy:
 Kleef – niderlandzka nazwa miasta Kleve

Osoby:
 Gerhardus Anselmus van Kleef – holenderski biskup